В этой статье перечислены составы национальных футбольных сборных на чемпионат мира по футболу 1994 года в США, проходящем в период с 17 июня по 17 июля 1994 года.

Группа A

Колумбия

Румыния

Швейцария

США

Группа B

Бразилия

Камерун

Россия

Швеция

Группа C

Боливия

Германия

Южная Корея

Испания

Группа D

Аргентина

Болгария

Греция

Нигерия

Группа E

Италия

Мексика

Норвегия

Ирландия

Группа F

Бельгия

Марокко

Нидерланды

Саудовская Аравия

Примечания

Ссылки 
 Составы команд на чемпионате мира по футболу 1994

Чемпионат мира по футболу 1994
1994